Das Internazionali di Tennis Andria e Castel del Monte 2014 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. November 2014 in Andria stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 110 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 93 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Andria